CAU, revista del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i Balears
 Cau (animals), espai, més o menys amagat i protegit de les inclemències de la meteorologia, que li serveix de refugi i on pot reposar
 Cau, recau i Sant Vicent, joc de cartes en què es juga per equips de dues persones 
 Memòria cau, memòria d'alta velocitat instal·lada en el mateix processador 
 Toponímia:
 Cau (Llíber), partida de Llíber, localitat que pertany al territori d'Aixa, a la comarca valenciana de la Marina Alta
 La Cau (la Vall d'en Bas), gran casal a la Vall d'en Bas (la Garrotxa) 
 La Cau (Sant Hilari Sacalm), masia aïllada a Sant Hilari Sacalm (la Selva) 
 La Cau (mas a Sant Joan les Fonts) a la Garrotxa 
 Armons e lo Cau, municipi francès al departament del Gers (regió d'Occitània) 
 Cala el Cau, cala al nord del cap de Sant Sebastià, entre Llafranc i Tamariu (Palafrugell, el Baix Empordà)
 Mas la Cau (Tavertet), masia a Tavertet (Osona) 
 Puig de la Cau, muntanya al municipi de Sant Joan les Fonts (la Garrotxa)
 Riu Cau, municipi francès al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània)
 Turó de la Cau, muntanya al municipi de Sant Hilari Sacalm (la Selva)
 Biografies:
 Jean Cau (Tourcoing, Nord, 1875 - ?), remer francès que va competir a primers del segle XX 
 Josep Cau (Barcelona, 1770 - 1812), mestre de capella i compositor del Classicisme